У даній статті розташовані міста Болгарії за кількістю населенням більшим 20 тис. осіб.
Жирним текстом виділено обласні центри.

Див. також 
 Болгарія

Болгарія

Списки:Болгарія